Proletari (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Proletari (Nowgorod), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Nowgorod

 Proletari (Krasnodar), ländliche Siedlung in der Region Krasnodar
 Proletari (Lipezk), ländliche Siedlung in der Oblast Lipezk
 Proletari (Samara), ländliche Siedlung in der Oblast Samara
 Proletari (Tschuwaschien), ländliche Siedlung in der Republik Tschuwaschien